Pangaimotu steht für:

 Pangaimotu (Tongatapu), Insel der Inselgruppe Tongatapu, Tonga
 Pangaimotu (Vavaʻu), Insel der Inselgruppe Vavaʻu, Tonga
 Pangaimotu (Distrikt), Distrikt in der Division Vavaʻu von Tonga
 Pangaimotu (Ort), Siedlung auf der Insel Pangaimotu im Distrikt Pangaimotu in der Division Vavaʻu von Tonga